Sinorhizobium/Ensifer és un gènere de bacteris  que fan la fixació del nitrogen  (rhizobia), tres dels quals (Sinorhizobium meliloti, Sinorhizobium medicae i Sinorhizobium fredii) han estat seqüenciats.

Etimologia 
Sinorhizobium és una ombinació del llatí medieval sino, -a (que significa "Xina"), el grec rhizo, -a (que significa "arrel"), i el neollatí bios (que significa "vida"). Per tal en conjunt significa "un bacteri que viu a les arrels a la Xina".

Ensifer prové del terme del neollatí  ensifer, que significa "que porta espasa".

Nom acceptat 
El mom Ensifer es va publicar l'any 1982 i el nom Sinorhizobium es va publicar el 1988. Per les regles del Codi  Bacteriològic (Revisió de 1990) del International Committee on Systematics of Prokaryotes (ICSP), el nom més antic (Ensifer) té prioritat. Tanmateix tots dos noms continuen sent usats en la bibliografia científica, sent el de  Sinorhizobium el més comú.

Filogènia 
La taxonomia actual està basada en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) and National Center for Biotechnology Information (NCBI)
i la filogènia es basa en el The All-Species Living Tree Project

Referències 

Proteobacteris